Le Continent interdit  est le cinquième tome de la série Tara Duncan. Son auteur est Sophie Audouin-Mamikonian. Il est sorti aux éditions Flammarion uniquement en grand format.

Résumé 
Betty, l'amie terrienne de Tara, a été enlevée par Magister qui la retient prisonnière sur le continent interdit. Ce continent est régi par les Dragons, alliés d'Omois, qui en interdisent l'accès. Mais Magister a réussi à en forcer la barrière magique et a empoisonné Betty. Il ne reste que quelques heures à vivre à la jeune femme, et seul le sang modifié de l'héritière pourra la sauver... Or Tara n'a toujours pas retrouvé ses pouvoirs. Sans magie, impossible de lutter contre son ennemi. Bravant les dangers d'AutreMonde, Tara regagne le palais d'Omois et convoque d'urgence ses amis qui répondent fidèlement à l'appel. À part Robin, qui a mystérieusement disparu... Escortée par les plus redoutables guerriers de la Reine des Elfes, les elfes violets, Tara arrache aux dragons l'autorisation de se rendre sur le continent interdit. Mais, arrivée à destination, elle découvre que la sanguinaire Reine rouge a pris le pouvoir et que les dragons sont prêts à la laisser mourir pour cacher leur horrible secret.   Ils sont piégés par la Reine Rouge, et Tara découvre finalement le secret des dragons : ils ont réduit les humains en esclavage en les transformant en changelins, des loups-garous. Fabrice, mordu par un changelin, se transforme en loup-garou. Et le continent interdit est l’asile de ces dragons frappés par la folie. Ils arrivent à s’en sortir. Mais Maître Chem et Selenba vont être exécutés, au grand dépit de Charm et Maître Dragosh. Tara doit les sauver.

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman français paru en 2007
Roman de fantasy français
Tara Duncan